Comps ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Comps (Drôme) im Département Drôme
Comps (Gard) im Département Gard
Comps (Gironde) im Département Gironde

mit Namenszusatz:
Comps-la-Grand-Ville im Département Aveyron
Comps-sur-Artuby im Département Var
Les Ancizes-Comps im Département Puy-de-Dôme 

Comps ist der Name folgender Personen:
 Arnaud de Comps († 1163) (Fra' Arnaud de Comps oder Arnold von Comps, auch Arnaldo, Arnoldus Compensis, Arnaldus de Comps), 1162/63 Großmeister des Johanniterordens

Siehe auch:
Combs